Funny Money – film del 1982 diretto da James Kenelm Clarke
Funny Money – opera del 1994 di Ray Cooney
Funny Money - Come fare i soldi senza lavorare (The Associate) – film del 1996 diretto da Donald Petrie
Funny Money – serie televisiva statunitense del 2003
Funny Money – film del 2006 diretto da Leslie Greif
Funny Money – cortometraggio del 2010 diretto da Stanley Llewellyn Elias
Funny Money – gruppo musicale statunitense nato nel 1996